Петар Лазич (; 25 сентября 1960, Косьерич — 11 сентября 2017, Белград) — писатель и журналист, сатирик, педагог. Профессор Белградского университета. Родился 25 сентября 1960 году в городке Косерич в Сербии. Жил и работал в Белграде. Один из известных сатириков своего времени, его произведения переведены на более 30 языков, включены в более 100 мировых антологий, энциклопедий, сборников. Они присутствуют в таких престижных изданиях, как британская энциклопедия «2000 Outstanding Intellectuals of the 21st Century», российская «Антология мудрости», итальянская «I più grandi saggi», французская «Les plus grands esprits» и другие.

Творчество 
 «Остановите планету, я хочу сойти» (; 1982) — поэзия
 «На зубастом солнце» — (; 1988) — афоризмы
 «Герои бульвара революции» — (; 1990) — тексты для радиотеатра
 «Отпевание мертвого моря» (; 1994) — поэзия
 «Запутанные годы» (; 1997) — тексты для радио театра
 «Краткая история души» (; 2001) — короткие рассказы
 «Не существует маленьких ролей» (; 2002) — публицистика
 «Присказки» (; 2002) — публицистика
 «Маленькие большие люди» (; 2004)

Драмы и драматизации 
 «Сидхартха» (1984) — драматизация
 «Миссия» (1995) — драма
 «Мясоеды» (1996) — драма
 «Черногорцы в парламенте» (2000) — драматизация

Примечания 

 Enciklopedija „Ko je ko u svetu stvaralaštva”.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Политика

Писатели Сербии
Журналисты Сербии